Silom peut désigner :
 Silom-Bagoné, une localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso
 Silom-Dabori, une localité située dans le département de Legmoin 
 Silom-Folapouo, une localité située dans le département de Legmoin 
 Silom-Nabatéon, une localité située dans le département de Legmoin